La route nationale 685 peut désigner :
 Route nationale 685 en France
 Route nationale 685 en Italie

Voir aussi